Cro&Co Architecture est une agence d'architecture basée à Paris. Elle est structurée autour de Jean‑Luc Crochon, fondateur historique, et de son équipe d’une vingtaine de collaborateurs.

Histoire de l'agence 

L’agence développe depuis 20 ans des projets ambitieux, distingués par plusieurs Prix, et réalisés pour des Maitres d’Ouvrage renommés. Parmi ses principales réalisations figurent la restructuration du Cnit de La Défense, l’extension de l’hôpital Foch à Suresnes, le siège de Paris Habitat, et plus récemment le Carré Michelet et la tour Trinity, à Paris La Défense.

En 2017, l'architecte Nayla Mecattaf rejoint l'équipe et crée avec Jean-Luc Crochon CroMe Studio, un laboratoire parallèle à Cro&Co Architecture, et dédié aux projets à l'international.

Biographie

Jean-Luc Crochon 
Jean Luc Crochon, architecte diplômé en 1988 de UP1 à Paris, devient membre de l’Ordre des Architectes et commence sa carrière en ouvrant sa propre agence. Après avoir été consultant chez RFR, il crée en 1998 avec Cuno Brullmann une nouvelle agence qui deviendra Cro&Co Architecture, et dont il prend seul la direction en 2008. Dix ans plus tard, pour développer des projets à l’international, il s´associe avec Nayla Mecattaf pour créer CroMe Studio.

Distingué par plusieurs prix (CTBUH Awards 2021, Trophée Eiffel 2020, Prix Siati 2020, Prix Acier 2010, Prix AMO 2002) et publications, Jean-Luc est membre de l’AFEX, du CTBUH et du conseil d’administration de l’association Architecture et Maître d’Ouvrage (AMO).

Nayla Mecattaf 
Née au Liban, de nationalité franco-suisse, Nayla Mecattaf est diplômée de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ). Elle commence son parcours professionnel à Paris, dans une agence d’architecture d’intérieur puis chez Architecture Studio. Elle rejoint ensuite Renzo Piano Building Workshop où elle restera 25 ans, dont 18 en tant qu’associée. Elle y a dirigé de nombreuses équipes de projets en Europe et au Moyen-Orient, notamment  Potsdamer Platz à Berlin, The Shard et Central Saint Giles à Londres, Pinwheel à Beyrouth, Float à Dusseldorf. Enseignante invitée à l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais entre 2004 et 2007, elle dirige des ateliers de projet en cycle Master. En novembre 2017, Nayla crée avec Jean-Luc Crochon un studio d’architecture dédié au développement de projets internationaux : CroMe Studio.

Réalisations

Projets en cours 

 Cnit Eole - Paris La Défense

Principales réalisations 

 2020 : Construction de la Tour Trinity - Paris La Défense (Hauts-de-Seine)
2019 : Restructuration lourde du Carré Michelet - Paris La Défense (Hauts-de-Seine)
 2016 : Restructuration de l'immeuble de bureaux Reflex - La Défense Courbevoie (Hauts-de-Seine)
 2015 : Construction de  - Chartres (Eure-et-Loir)
 2014 : Construction de l'INRA (Institut national de recherche agronomique) - Jouy-en-Josas (Yvelines)
 2014 : Construction de  dans le quartier Port Marianne - Montpellier (Hérault)
 2013 : Construction de  dans le quartier Confluence à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
 2013 : Construction de  - Chartres (Eure-et-Loir)
 2010 : Extension de l'hôpital Foch- Suresnes (Hauts-de-Seine)
 2010 : Restructuration du Cnit : commerces, bureaux, salles de congrès et d'exposition, liaisons RATP et parking - Paris La Défense
 2009 : Construction du parking Circé dans le quartier Odysseum - Montpellier (Hérault)
 2008 : Réhabilitation du siège de Paris Habitat - Paris  (75)
 2002 : Construction du Parking P5, aéroport Nice Côte d'Azur (Alpes-Maritimes)
 2002 : Construction du siège social de l'usine de microtechniques de Gals - Gals, Suisse

Expositions 

 2019 : Sens Dessus Dessous, exposition à La Galerie d'Architecture - Paris
 2004 : Temporalité architecturale, exposition à La Galerie d'Architecture - Paris

Distinctions 

 2021 : Trophée de la construction, catégorie Bureaux, pour la tour Trinity, Paris La Défense.
2021 : CTBUH Awards of Excellence, "Urban habitat Single site", pour la tour Trinity, Paris La Défense.
2020 : Trophées Eiffel - mention Restructuration pour le Carré Michelet, Paris La Défense.
2020 : SIATI Awards - mention Spéciale pour la tour Trinity, Paris La Défense.
 2010 : Prix des Plus Beaux Ouvrages de Construction Métalliques pour le parking Circé de Montpellier.
 2003 : Prix AMO (association Architecture et Maître d’Ouvrage) - mention spéciale pour l’Usine de microtechniques de Gals (Suisse).

Notes et références

Liens externes 
 

Architecture et urbanisme à Paris